Куршумлия-Баня () — город в Сербии в общине Куршумлия, Топличский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляло 106 человек.

Город располагается в 30 километрах от Куршумлии. Также является оздоровительным центром и центром отдыха.

См. также 
 Список геотермальных источников Сербии

Литература 
 „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.
 „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
 „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.

Ссылки 
 Поштар Филип носи наду („Вечерње новости“, 7. децембар 2011)
 Стеван М. Станковић Писана реч о бањама Србије - ГЛОБУС 37-38 – часопис за методолошка и дидактичка питања географије.

Населённые пункты Сербии